Первая лига 1983/1984 годов () — 58-й сезон чемпионата Чехословакии по футболу.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Чехословакии на rsssf.com

1983/1984
Чехословакия
Чехословакия
Спорт в Чехословакии в 1983 году
Спорт в Чехословакии в 1984 году